Retrat d'un home (Espalter), quadre de Joaquim Espalter
 Retrat d'home (Mancini), quadre de Domenico Mancini
 Retrat d'home (Ottino), quadre de Pasquale Ottino
 Retrat d'home (Velázquez), quadre de Diego Velázquez.
 Retrat d'home (Antonello da Messina, 1475), quadre d'Antonello da Messina